NGC 6729 (другое обозначение — ESO 396-N*15) — эмиссионная и отражательная туманность в созвездии Южной Короны.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

6729
Южная Корона (созвездие)
Эмиссионные туманности
Отражательные туманности
Объекты Колдуэлла